45. Konkurs Piosenki Eurowizji został zorganizowany 13 maja 2000 w Globe Arena w Sztokholmie przez szwedzkiego nadawcę publicznego Sveriges Television (SVT).

Konkurs prowadzili Kattis Åhlström i Anders Lundin. Finał wygrali bracia Olsenowie, reprezentanci Danii z piosenką „Fly on the Wings of Love”, za którą zdobyli łącznie 195 punktów.

Lokalizacja 

Dzięki wygranej Charlotte Nillson, szwedzkiej reprezentantki podczas konkursu w 1999, krajowa telewizja Sveriges Television (SVT) otrzymała prawa do organizacji kolejnego konkursu.

Podczas wyboru miasta-gospodarza nadawca brał pod uwagę potencjalne koszty organizacji oraz wynajmu hali, dostępność hoteli dla dziennikarzy i fanów konkursu oraz ilość atrakcji turystycznych dla artystów i prasy. Chęć przygotowania imprezy wyraziły władze trzech miast: Göteborga, Malmö oraz Sztokholmu. 

Kilka tygodni później właściciele Malmömässan zrezygnowali z udziału w przetargu z powodu małej liczby miejsc na arenie oraz ewentualnej konieczności poświęcenia dużych środków finansowych na przygotowanie miejsca na organizację widowiska.

Na początku lipca 1999 Hans Bonnevier ze stacji SVT poinformował, że konkurs odbędzie się w stołecznej Globe Arena, mogącej pomieścić ok. 13 tys. widzów. Była to wówczas największa hala, w której zorganizowano konkurs. Jak wyjaśnił nadawca SVT, na ostateczną decyzję wpłynęła tańsza oferta władz Sztokholmu oraz fakt, że ostatni konkurs zorganizowany w stolicy Szwecji odbył się w 1975.

Przebieg konkursu 

Logo oraz wygląd sceny konkursu zaprojektowała agencja Stockholm Design Lab. Motywem przewodnim projetów były usta, będące symbolem „piosenki, dialogu, mowy”. W 2001 projekt otrzymał nagrodę Excellent Swedish Design.

Kierownikiem wykonawczym konkursu z ramienia EBU została Christine Marchal-Ortiz, a z ramienia telewizji SVT – Svante Stockselius, były dziennikarz i producent programu Melodifestivalen wyłaniającego reprezentantów Szwecji w Konkursie Piosenki Eurowizji. Za reżyserię widowiska odpowiadał Marius Bratten.

Konkurs nadawany był nie tylko w Europie, ale także w Kanadzie, Australii, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Koncert finałowy po raz pierwszy transmitowany był również w Internecie. Za transmisję konkursu odpowiedzialna była szwedzka firma zewnętrzna Prisma OB.

W 2000 po raz pierwszy została wydana oficjalna składanka muzyczna, zawierająca wszystkie piosenki konkursowe. Album dostępny był w sklepach muzycznych w całej Europie. Podobne wydawnictwo ukazało się rok wcześniej, jednak wówczas pominięto cztery konkursowe utwory.

Kontrowersje 
 Przebieg rumuńskich eliminacji
Finał rumuńskich eliminacji eurowizyjnych Selecţia naţională wygrał zespół Taxi z utworem „The Moon”. Tuż po finale selekcji kompozytorzy piosenki „Why” zespołu Valahia, który zajął drugie miejsce, wyrazili swoje niezadowolenie z wyników oraz zagrozili wszczęciem działań prawnych przeciwko organizatorom. Powodem ich oburzenia była nagła zmiana zasad głosowania telewidzów i przedłużenie czasu na oddawanie głosów z jednej na trzy godziny, co spowodowało spadek grupy Valahia z pierwszego na drugie miejsce po pierwszej godzinie głosowania.
 
 Izraelski występ
Reprezentujący Izrael zespół Ping Pong otworzył koncert finałowy piosenką „Sameyakh (Be Happy)”, opowiadającą o pokoju między Izraelem a Syrią. Podczas występu członkowie formacji machali flagami obu krajów, a pod koniec prezentacji dwaj wokaliści grupy pocałowali się.

 Przerwanie transmisji w Holandii
Holenderska telewizja Nederlandse Omroep Stichting (NOS) przerwała transmisję konkursu w połowie koncertu z powodu eksplozji fajerwerków w Enschede, w której zginęły 23 osoby, a 947 zostało rannych. Stacja tłumaczyła swoją decyzję powodami praktycznymi oraz faktem, że „niewłaściwym byłoby transmitowanie programu rozrywkowego w noc takiej katastrofy”. W wyniku postanowienia nadawcy krajowe wyniki oparte były na głosowaniu komisji jurorskiej, a nie telewidzów.

 Nieregulaminowa prezentacja piosenki z Danii

Po finale konkursu rosyjska delegacja wniosła petycję dotyczącą unieważnienia wyników oraz dyskwalifikacji zwycięzców, braci Olsenów z Danii. Podczas konkursowej prezentacji wokaliści użyli bowiem tzw. vocoderu, który nadał Jørgenowi Olsenowi elektryczny dźwięk głosu, co rosyjska delegacja uznała za „działanie niezgodne z regulaminem imprezy”. Europejska Unia Nadawców (EBU) nie przyjęła skargi.

Kraje uczestniczące 
W konkursie wzięli udział reprezentanci 24 nadawców publicznych, w tym debiutującej w stawce telewizji z Łotwy. Pięć krajów z najsłabszymi wynikami w latach poprzednich, które rywalizowały podczas finału w 1999, tj. Bośnia i Hercegowina, Litwa, Polska, Portugalia i Słowenia, zostało wykluczonych ze stawki konkursowej. Ich miejsce zajęły kraje odsunięte z konkursu rok wcześniej, tj. Finlandia, Macedonia, Rumunia, Rosja i Szwajcaria. Z udziału w konkursie zrezygnowali nadawcy publiczni ze Słowacji, Grecji i Węgier, a swoją decyzję tłumaczyli powodami finansowymi.

Powracający artyści 
W 45. Konkursie Piosenki Eurowizji wzięło udział kilku wykonawców, którzy wystąpili w konkursie w poprzednich latach. Serafín Zubiri z Hiszpanii po raz pierwszy wziął udział w konkursie w 1992, Roger Pontare ze Szwecji – w konkursie w 1994, a Alexandros Panayi z cypryjskiego duetu Voice – w 1995.

Finał 

Legenda:

 Tabela punktacyjna finału

Legenda:

Nagroda im. Barbary Dex 
W 2000 po raz kolejny przyznano Nagrodę im. Barbary Dex, nieoficjalny tytuł przyznawany corocznie przez fanów konkursu za pośrednictwem holenderskiej strony House of Eurovision (eurovisionhouse.nl) najgorzej ubranemu artyście w Konkursie Piosenki Eurowizji w danym roku. Po finale widowiska największą liczbę głosów internautów zdobyła Nathalie Sorce, reprezentantka Belgii, która wystąpiła podczas koncertu w kremowej sukni i marynarce.

Międzynarodowi nadawcy i głosowanie 
 Sekretarze
Poniżej przedstawione zostały nazwiska wszystkich sekretarzy, którzy ogłaszali wyniki głosowania w poszczególnych krajach. Państwa zostały uporządkowane w kolejności przyznawania punktów.

 Nadawcy publiczni i komentatorzy
Poniżej przedstawione zostały nazwiska wszystkich komentatorzy poszczególnych nadawców publicznych transmitujących widowisko.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona konkursu

Konkurs Piosenki Eurowizji
2000 w muzyce
Kultura w Sztokholmie
2000 w Szwecji
Historia Sztokholmu